Ci – dwuznak występujący w języku polskim
 ڞ (Ci) – litera alfabetu arabskiego

Zobacz też 
 CI
Strony ujednoznaczniające